Teatre Auditori (Granollers)
 Teatre Auditori (Navarcles)
 Teatre Auditori (Salou)
 Teatre Auditori (Sant Cugat)
 Teatre Auditori Felip Pedrell, de Tortosa
i amb la denominació de Teatro Auditorio
 Teatro Auditorio (Cuenca)
 Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe
 Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara